Беа:

 Беа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Беа — один из андамандских языков.
 Беа, Августин (1881—1968) — немецкий куриальный кардинал, иезуит, экзегет.
 Беа, Иньяки (род. 1978) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Беа, Себастьян (род. 1977) — американский гребец.
 Беа, Хосе Альфредо (род. 1969) — испанский гребец-каноист.

См. также 
 BEA